La Ligat ha'Al 2002-2003 è stata la 49ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003